Novation kan syfta på:

 Novation (juridik) –  inom juridiken att ett tidigare skuldförhållande har förändrats på ett sätt som gör att de gamla förpliktelserna har upphört
 Novation (lingvistik) – en nyhet eller nybildning, till exempel inom ett språk eller inom en kultursfär